На́та Сучко́ва (полное имя — Наталья Александровна Сучкова) (род. 12 марта 1976 года, Вологда, СССР) — российская поэтесса, член Союза российских писателей с 1998 года.

Биография 
Ната Сучкова родилась в Вологде. Училась в школе № 24, закончила вологодский филиал МГЮА. Работала юристом в различных фирмах, окончила Литературный институт им. А. М. Горького в Москве в 2006 году. Во время учебы в Вологде посещала литартель «Ступени» (рук. Г. А. Щекина).

Литературная деятельность 
Автор самиздатовских поэтических сборников «Ланолиновый блюз», «Нежнейшая пытка», редактор вологодского альманаха-индикатора «Стрекоза», выходившего в Вологде в 1998—2002 г.г. Публиковалась в сборниках «Вавилон», в альманахе «Илья» (как финалист конкурса «Илья-Премия»), в электронном журнале «RITZ», антологии «Нестоличная литература», в сборниках «Братская колыбель» (конкурс «Дебют»). Стипендиат фонда А. Тепфера и Пен-клуба 2000 года. Участник поэтического фестиваля «М8» в Вологде.

В 2010 году в московском издательстве «Воймега» вышла книга Н. Сучковой «Лирический герой». Её презентация прошла 19 мая 2010 г. в Москве, а в июне она вошла в число «пяти книг недели» по версии «НГ-Экслибрис». По итогам года сборник был удостоен Малой премии «Московский счёт» как лучшая дебютная книга.
В 2011 году в московском издательстве «Воймега» вышла вторая книга стихов Н. Сучковой «Деревенская проза». Книга удостоена Специальной премии «Московский счет» 2011 года. На Международном симпозиуме «Волошинский сентябрь 2012» в номинации «Лучшая поэтическая книга 2011 года на русском языке» Союз российских писателей отметил книгу «Деревенская проза» Специальной премией за «поразительную искренность, сюжетную непредсказуемость и широкий диапазон поэтического инструментария».

В 2020 году в издательстве «Воймега» вышел сборник стихов Наты под названием «Страна»

Примечания

Ссылки 
  — Живой журнал Наты Сучковой
 На сайте «Полутона»
 В «Журнальном зале»
 На «Литературной карте России»
 Фотографии на сайте «Лица русской литературы»
 На сайте «Вавилон»
 Стихи на сайте «Молодая русская литература»
 Скачать книгу Ната Сучкова «Лирический герой»
 Скачать книгу Ната Сучкова «Деревенская проза»

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 марта
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся в Вологде
Русские поэты
Поэты России
Писатели Вологды
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Лауреаты Бунинской премии
Члены Южнорусского союза писателей
Члены Союза российских писателей